Atenione – poeta comico greco antico. 
 Atenione – uno dei capi degli schiavi ribellatisi ai Romani in Sicilia nel 104 a.C.
 Atenione –  incisore greco antico.
 Atenione –  pittore greco antico.
 Atenione – oratore greco antico, tiranno di Atene all'epoca delle guerre mitridatiche.
 Atenione – generale di Cleopatra.